Banago bezeichnet
 ein Instant-Kakao-Getränk der Firma Lindt & Sprüngli, siehe Banago (Getränk)
 eine tropische Baumart, siehe Banago (Baum)